Tires pode referir-se a:
 Tires (Portugal)
 Tires (Itália)

Desambiguação